COJ, sigle composé des trois lettres C, O et J, peut faire référence à :
 Code de l'organisation judiciaire, un code qui regroupe les règles relatives aux juridictions judiciaires françaises ;
 Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, en France.

COJ est un code qui peut faire référence à :
 , en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports